A 4-a ediție a Campionatului European de Handbal Feminin s-a desfășurat în România în perioada 8 decembrie - 17 decembrie 2000 și a fost câștigat de Ungaria care a învins Ucraina cu scorul de 32-30.

Echipe 
S-au calificat următoarele națiuni:

Săli 
 Sala Polivalentă, București (5.300 de locuri) (meciurile grupei B și fazele finale)
 Sala Sporturilor Traian, Râmnicu Vâlcea (2.000 de locuri) (meciurile grupei A)

Runda principală

Runda finală 
Locurile 1-4

Locurile 5-6
15 decembrie 2000

Clasament final

Referințe 

2000 în handbal
Handbal în Râmnicu Vâlcea
Handbal în București
Campionatul European de Handbal Feminin
Competiții internaționale de handbal găzduite de România